3123 Dunham – asteroide della fascia principale
 Dunham – comune del Canada
 Classificazione di Dunham – sistema di classificazione le rocce sedimentarie carbonatiche 
 Olivia Dunham – personaggio immaginario della serie televisiva Fringe

Persone 
 Ann Dunham – antropologa statunitense
 Duwayne Dunham – regista e montatore statunitense
 Jeff Dunham – comico statunitense
 Katherine Dunham – ballerina, coreografa e antropologa statunitense
 Lena Dunham – attrice, sceneggiatrice e regista statunitense
 Michael Dunham – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio statunitense
 Stephen Dunham – attore statunitense